Dorypetalidae är en familj av mångfotingar. Dorypetalidae ingår i ordningen Callipodida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dorypetalidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Dorypetalidae